Chiarello est le nom de plusieurs personnalités :
 Fanny Chiarello, romancière française ;
 Francesco Chiarello, soldat italien de la Première Guerre mondiale.
 Mark Chiarello, dessinateur de bande dessinée et directeur éditorial américain.

Homonymie de patronyme